Мірон-Костін () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Влесінешть.
 Мірон-Костін () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Тріфешть.